Esther Steindl (ur. 10 lutego 1991) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka HSV Absam Bergisel.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 18 stycznia 2008 w Dobbiaco podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego, oddając skok na odległość 47,5 m na skoczni normalnej.

Jest absolwentką elitarnego liceum dla sportowców w Stams.

W sierpniu 2010 zakończyła karierę zawodniczą.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1991